Калиновська сільрада: — перелік сільських рад в Україні та Росії.

Україна 
Калинівська сільська рада:

Житомирська область 
 Калинівська сільська рада — Коростенський район.
 Калинівська сільська рада — Лугинський район.

Закарпатська область 
 Калинівська сільська рада — Тячівський район.

Запорізька область 
 Калинівська сільська рада — Веселовський район.

Кіровоградська область 
 Калинівська сільська рада — Кропивницький район.

Крим 
 Калинівська сільська рада — Ленінський район.

Львівська область 
 Калинівська сільська рада — Самбірський район.
 Калинівська сільська рада — Яворівський район.

Миколаївська область 
 Калинівська сільська рада — Єланецький район.
 Калинівська сільська рада — Вітовський район.

Одеська область 
 Калинівська сільська рада — Іванівський район.
 Калинівська сільська рада — Лиманський район.

Черкаська область 
 Калинівська сільська рада — Городищенський район.

Чернігівська область 
 Калинівська сільська рада — Носівський район.

Росія 
 Калиновська сільрада — в Ромненському районі Амурської області (до 2013).
 Калиновська сільрада — в Дагестані, в Тарумовському районі.
 Калиновська сільрада — в Курської області.
 Калиновська сільрада — в Серпухівському районі Московської області (до 1994).
 Калиновська сільрада — в Пачелмському районі Пензенської області (до 2010).
 Калиновська сільрада — в Тамалінському районі Пензенської області (до 2010).
 Калиновська сільрада — в Олександрівському районі Ставропольського краю.

Див. також 
 Калинівська сільська рада